Std est un nom qui désigne :
 std.com, un fournisseur d'accès à Internet américain, situé à Boston.

STD est une abréviation, qui signifie :
 Standard, notamment utilisée pour les standards Internet (faisant partie des RFCs), les normes et standards industriels (standard en anglais), et la bibliothèque standard du C++ ;
 L'écart type (standard deviation) notation usuellement utilisée dans la statistique anglo-saxonne, aussi dans certains logiciels de statistique comme SAS.

STD est un sigle, qui signifie :
  ;
 Société des touristes du Dauphiné ;
 Simulation thermique dynamique ;
 Spécifications techniques détaillées, dans le cadre de la conception d'un système informatique ;
 Sexually transmitted disease : Infection sexuellement transmissible en anglais.
Sunbeam Talbot Darracq, ancien groupe automobile britannique. 

STD est un code, qui signifie :
 Dobra, l'ancienne monnaie de Sao Tomé-et-Principe, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Aéroport international Mayor Buenaventura Vivas Guerrero de Santo Domingo, aéroport de Santo-Domingo au (Venezuela), selon le code AITA des aéroports.

Abréviation
Code